Нори́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Норильская улица — улица в Грозном.
 Норильская улица — улица в Екатеринбурге.
 Норильская улица — улица в Иркутске.
 Норильская улица — улица в Красноярске.
 Норильская улица — улица в Москве.
 Норильская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Норильская улица — улица в Новосибирске.
 Норильская улица — улица в Норильске.
 Норильская улица — улица в посёлке Парголово (Выборгский район Санкт-Петербурга).
 Норильская улица — улица в Перми.
 Норильская улица — улица в Белореченске.

Украина 
 Норильская улица — улица в Запорожье.